Lease (overeenkomst) (waarbij het woord de Engelse uitspraak heeft).Diverse sub-artikelen over dit begrip zijn:
 Aandelenlease
 Financiële leasing
 Private lease
 Operationele leasing
 Cross-border lease
 Pastoral lease
 Dry lease
 Wet lease

 Lease-eilanden (waarbij het woord drielettergrepig is, uitspraak lee-aa-see).